Прусси — топоним

 Прусси — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области, Марьинская волость
 Прусси — упразднённая в 2016 году коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос региона Нижняя Нормандия